Янечек () — польская фамилия. Известные носители:

 Янечек, Джеральд (род. 1945) — американский литературовед.
 Янечек, Ежи (род. 1944) — польский актёр.
 Янечек, Карл (1940—2020) — австрийский шахматист.
 Янечек, Хелена (род. 1964) — немецко-итальянская писательница.